Wollaston kan syfta på:

 Wollaston (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Wollastonmedaljen – ett vetenskapligt pris inom det geologiska området och ges ut av the Geological Society of London
 Wollastonit – ett kalciumsilikatmineral

Geografi

Antarktis 

 Cape Wollaston, udde,

Chile 

 Islas Wollaston, ögrupp,

Grönland 

 Wollaston Forland, halvö

Storbritannien 

 Wollaston, Northamptonshire, England, 
 Wollaston, Shropshire, England,